Tonawanda es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York.

 Tonawanda, ciudad en el condado de Erie.
 Tonawanda (aldea), lugar designado por el censo en el condado de Erie.
 Tonawanda (pueblo), pueblo en el condado de Erie.
 North Tonawanda, ciudad en el condado de Niágara.